Bergmühle steht für:
 Bergmühle (Flensburg), eine Holländerwindmühle in Flensburg

Bergmühle ist der Ortsname von

 Bergmühle (Bieberehren), Ortsteil der Gemeinde Bieberehren, Landkreis Würzburg, Bayern
 Bergmühle (Bissingen), Ortsteil der Gemeinde Bissingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Bergmühle (Ehingen), Ortsteil der Gemeinde Ehingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Bergmühle (Gessertshausen), Ortsteil der Gemeinde Gessertshausen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Bergmühle (Kronach), Wüstung auf dem Gemeindegebiet der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Bergmühle (Marktoberdorf), Ortsteil der Stadt Marktoberdorf, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Bergmühle (Mauern), Ortsteil der Gemeinde Mauern, Landkreis Freising, Bayern
 Bergmühle (Neustadt an der Waldnaab), Ortsteil der Stadt Neustadt an der Waldnaab, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Bergmühle (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Bergmühle (Tapfheim), Ortsteil der Gemeinde Tapfheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Bergmühle (Thalmässing), Ortsteil der Marktes Thalmässing, Landkreis Roth, Bayern